UTC+7 — часовой пояс для ряда стран Юго-Восточной и частично Северной Азии.

Круглый год 
 (Сибирь) — МСК+4 (красноярское время):
  (весь)
  (весь)
  (вся)
  (вся)
  (вся)
  (вся)
  (вся)
  (вся)
 
  (западная часть):
 Ява (вся)
 Джакарта
 Джокьякарта
 Бантен
 Восточная Ява
 Западная Ява
 Центральная Ява
 Суматра (вся)
 Ачех
 Банка-Белитунг
 Бенкулу
 Джамби
 Лампунг
 Риау
 Острова Риау
 Западная Суматра
 Северная Суматра
 Южная Суматра
 Калимантан (западная и юго-западная части):
 Западный Калимантан
 Центральный Калимантан
 
 
  (западная (алтайская) часть)
 Увс
 Ховд
 Баян-Улгий
  Таиланд

Ссылки 
 Города в UTC+7

Часовые пояса